Джамі (,  або Нуріддін Абдуррахман ібн Ахмад) — таджицько-перський письменник.
 Джамі (, ) — мечеть або головна мечеть міста, залежно від мови й контексту.
 Аль-Джамі — слово «збірка» у назвах літературних творів арабською. 
 Аль-Джамі (Аль-Джаамі) — одне з імен Аллаха в мусульманській традиції.
 Джамі (програма) — універсальна комунікаційна платформа, пакунок GNU.